El término solistas (plural de solista) puede referirse a:

 Solistas, músicos que realizan un solo musical.
 Solistas, un álbum del grupo Quilapayún.